Catani est un patronyme italien porté notamment par :

 Laurène Catani (1991-), joueuse de handball française ;
 Roberto Catani (1965-), réalisateur d'animations italien ;
 Tommaso Catani (1858-1925), prêtre et écrivain italien.

Patronyme italien